Német László
 Német László (1956–) verbita szerzetes, a Nagybecskereki egyházmegye katolikus püspöke

Németh László
 Németh László (1770–1806) statisztikai író
 Németh László (1815–1893) háromszéki kormánybiztos
 Németh László (1866–1930) gyógypedagógus
 Németh László (1892–1937) ács, pártmunkás
 Németh László (1901–1975) Kossuth-díjas író
 Németh László (1909–1966) huszárfőhadnagy, jogász
 Németh László (1923–?) labdarúgó
 Németh László (1930–1988) könyvtáros
 Németh László (1944–) pápai prelátus, nagyprépost
 Németh László (1945–2011) színművész
 Németh László (1946–) fotográfus
 Németh László (1965–) rádióamatőr
 Németh László (1965–2016) zenész, a Vágtázó Halottkémek gitárosa
 Németh László (1970–) súlyemelő
 Németh László (1970–) karatemester
 Németh László (1992–) labdarúgó
 Németh László  (?–) onkológus, könyvszerző

Jegyzetek